Feyenoord heeft sinds de oprichting van de club veertien verschillende voorzitters gehad, die in de volgende tabel staan genoteerd.

Voorzitters 

 Feyenoord